Die Big6 European Football League 2018 war die fünfte und letzte Saison der Big6 European Football League. Sie begann am 14. April 2018 und endete am 9. Juni 2018 mit dem Eurobowl XXXII in Frankfurt am Main. Im Gegensatz zu den ersten vier Ausgaben traten entgegen der Namensgebung nur vier Teams an.

Teilnehmer

Modus 
Zunächst spielen die beiden Herausforderer jeweils gegen beiden Vorjahresfinalisten. Die beiden Teams, die nach diesen Spielen die meisten Punkte haben, treten im Endspiel, dem Eurobowl XXXII, gegeneinander an.

Herausforderungsrunde

Tabelle

Spiele

Eurobowl 

Im Eurobowl standen sich die beiden Vorjahresfinalisten gegenüber. Die Frankfurter konnten nach der deutlichen Finalniederlage im Vorjahr die Partie deutlich enger gestalten und führten sogar Mitte des dritten Viertels mit 19:7. Durch einen Lauf von Quarterback Jadrian Clark, der zum MVP des Spiels gekürt wurde, zog Braunschweig im letzten Spielabschnitt an Frankfurt vorbei und gewann denkbar knapp mit 20:19.

Siehe auch 
 European Football League 2018

Weblinks 
 Offizielle Website des Eurobowl
 Eurobowl auf football-aktuell.de

Einzelnachweise 

2018
American-Football-Saison 2018